Renträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Renträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (70,8 ha)
Renträsket, Västerbotten, sjö i Lycksele kommun och Vindelns kommun,  (1,35 km²)
Stor-Renträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun och Vindelns kommun,  (2,09 km²)
Lill-Renträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (10,4 ha)
Norra Renträsket, sjö i Kalix kommun,  (24,6 ha)
Renträsket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (17 ha)
Stor-Renträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (37,5 ha)
Renträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728101-166890), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (58,1 ha)
Renträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728523-168267), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11,5 ha)
Renträsket (Lycksele socken, Lappland, 716439-164350), sjö i Lycksele kommun,  (33,2 ha)
Renträsket (Lycksele socken, Lappland, 721610-161710), sjö i Lycksele kommun,  (38,5 ha)
Renträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (92,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn